Let You Down – singolo dei Seether del 2017
 Let You Down – singolo di NF del 2017
 Let You Down – singolo dei Peking Duk del 2017